Мальфа () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.

Население составляет 851 человек (2008 г.), плотность населения составляет 106 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 98050. Телефонный код — 090.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/